ou U-116 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 116, de type U 115 a été lancé en 1918, trop tard pour participer à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-116, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 et qui est sabordé en 
 L'Unterseeboot 116, un sous-marin de Type X.B construit en 1941 et qui a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant de disparaitre en octobre 1942.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940